Лансеро () — французская фамилия.

Известные носители:

 Лансеро, Этьен (1829—1910) — французский врач, доктор медицины; президент Парижской медицинской академии.
 Лансеро, Эдуард (1819—1895) — французский учёный-востоковед; автор «Chréstomatie hindie et hindoue».

Примечания